Дубенский — русская фамилия, а также топоним. Женская форма — .

Известные носители 

 Дубенский, Александр Николаевич (1850—1913) — генерал-лейтенант, член Опекунского совета Ведомства императрицы Марии, помещик Пензенской губернии.
 Дубенский, Алексей Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Дубенский, Алексей Никифорович — полковник, воевода в Вятке в 1750—1755.
 Дубенский, Андрей Ануфриевич (XVII век) — воевода, основатель Красноярска.
 Дубенский, Григорий Константинович (умер 1658) — черниговский иконописец.
 Виталий Дубенский (XVI—XVII вв.) — игумен Дубенского монастыря, поэт, переводчик.
 
 Дубенский, Захар Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 
 
 Дубенский, Порфирий Николаевич (1808—1861) — гвардии полковник, Пензенский губернский предводитель дворянства.

 Дубенская, Варвара Ивановна (в замужестве: де Лагрене; 1812—1901) — фрейлина двора.

Топоним 
 Дубенский — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области России.

См. также 
 Дубенский замок — замок, расположенный у реки Иква в районном центре Дубно Ровненской области
 
 Дубенский уезд — административная единица в составе Волынской губернии Российской империи
 Дубенская Красногорская икона Божией Матери